Трифон Іванов (футболіст)
 Трифон Іванов (вчений)